Princess (englisch „Prinzessin“) steht für:

 Princess (Kentucky), Ort im Boyd County
 Princess (Magazin), japanisches Manga-Magazin
 Princess (Sängerin) (* 1961), britische Sängerin
 Princess (Kartoffel), festkochende Kartoffelsorte
 Princess (2006), dänischer Zeichentrickfilm

Fahrzeuge:
 Princess, Fahrgastschiff, siehe Vaterland (Schiff, 1965)
 Princess (Schiff, 1989), Fahrgastschiff
 Princess (Automarke), Markenname der British Motor Corporation (1975–1981)
 Princess, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Neustadt Automobile & Supply Company
 Princess Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (Markenname Little Princess 1913)
 Princess Motor Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1919)
 Princess Engineering Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1923)

Siehe auch:
 A Little Princess, Begriffsklärung
 Prinzeß, Begriffsklärung
 Prinzessin, Begriffsklärung
 Royal Princess (Begriffsklärung)
 The Princess, Begriffsklärung